Lall est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), homme d'affaires américain
 (né en 1951), joueur professionnel de bridge américain
 (1917-2005), administrateur indien
 (1926-2012), folkloriste népalais
 (1938-2019), homme politique indien
Premjit Lall (1940-2008), joueur indien de tennis
 (né en 1957), homme d'affaires indien en finances 
 (né en 1994), judoka guyanais
 (1940-2005), économiste et professeur indien

Prénom
 (1923-2015), homme d'affaires indien
 (né en 1951), urologue trinidadien
 (1792-1854), homme d'affaires et philanthrope indien
 (né en 1923), juge en chef indien du Sikkim

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom